Le Tournoi d'Australie de rugby à sept 2011 (Gold Coast) (anglais : Australia rugby sevens 2011) est la  étape de la saison 2011-2012 du IRB Sevens World Series. Elle se déroule les 25 et  au Skilled Park à Gold Coast, en Australie.
La victoire finale revient à l'équipe des Fidji, qui bat en finale l'équipe de Nouvelle-Zélande sur le score de 26 à 12.

Équipes participantes 
Seize équipes participent au tournoi (douze équipes permanentes plus quatre invitées) :

Phase de poules

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule C 

|}

Poule D 

|}

Phase finale 
Résultats de la phase finale

Tournois principaux

Cup

Bowl

Matchs de classement

Plate

Shield

Bilan 

 Statistiques sportives 
 Meilleurs marqueurs du tournoi :  Chris Dry Manuel Montero (7 essais) 
 Meilleur réalisateur du tournoi :  Tomasi Cama ()

 Affluences

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
 IRB Sevens World Series
 Tournoi d'Australie de rugby à sept

Lien externe 
  Site officiel du World Rugby Sevens Series

2011
Événement sportif en Australie
Rugby à sept en 2011
Sport en novembre 2011